Příjmení Sjöberg nosí více významných osobností:

 Alf Sjöberg (1903–1980) – švédský filmový, televizní a divadelní režisér a herec
 Jalmar Sjöberg (* 1985) – švédský zápasník – klasik
 Patrik Sjöberg (* 1965) – švédský atlet, výškař